Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1947, die dreizehnte Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 31. Mai und 17. Juni 1947 in Rio de Janeiro, Brasilien statt, das zum dritten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Uruguays, die zum vierten Mal den Titel erringen konnte.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse 
Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner einmal, sodass jede Mannschaft fünf Spiele (insgesamt fanden 15 Spiele statt) zu absolvieren hatte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich. Nur bei Punktgleichheit um den ersten Rang, wäre es zu einem entscheidenden Finalspiel gekommen. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Südamerikameister 1947.

Weblinks 
 FIBA-Archiv

1947
Sportveranstaltung in Rio de Janeiro
Suedamerika
Sudamerikameisterschaft 1947